Toponímia:
 Carlton (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Carlton (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Carlton (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Carlton Gardens, jardins al barri de Carlton de Melbourne (Austràlia)
 Miscel·lània:
 Carlton Television, franquícia de televisió que va formar part des de 1993 fins a 2002 de la xarxa Independent Television (ITV)
 Carlton Football Club, club de futbol australià australià de la ciutat de Melbourne 
 Carlton Publishing Group, editor de llibres d'il·lustracions, biografies, oci i entreteniment de Londres
 Carlton-Truwel, equip ciclista
 Melissa Carlton (Pietermaritzburg, 1978), nadadora paralímpica australiana nascuda a Sud-àfrica
 Meteorit Carlton, meteorit metàl·lic trobat l'any 1887 a uns 13 km al sud de Carlton, al comtat de Hamilton, a l'estat de Texas (EUA)
 Ritz-Carlton, negoci hoteler